Noboru Iguchi (1969), réalisateur, scénariste et acteur japonais ;
 Yuka Iguchi (1988-), seiyū japonaise ;
 Motonari Iguchi (1908-1983), pianiste japonais ;
 Toshihide Iguchi (1951-), ancien opérateur de marché japonais ;
 Tadahito Iguchi (1974-), joueur de baseball japonais.

Astronomie 
 (5561) Iguchi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.